Principalmente noto per la televisione, è stato attivo anche nel cinema recitando in alcuni film, tra cui Il gladiatore con Russell Crowe.

È morto nel 2008 a 58 anni per un mesotelioma.

Collegamenti esterni